Алексей Михайлович Беля́ев:
 Беляев, Алексей Михайлович (1831—1885) — генерал-лейтенант, главный редактор «Артиллерийского журнала» в 1875—1885.
 Беляев, Алексей Михайлович (род. 1960) — врач-онколог, директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России.